Габриэль Артуро Торрес Техада (; родился 30 октября 1988 года в Панаме, Панама) — панамский футболист, нападающий клуба «УНАМ Пумас» и сборной Панамы. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Торрес начал карьеру в клубе «Чепо», с которым в дебютном сезоне завоевал Кубок Роммеля Фернандеса, став с 18 голами его лучшим бомбардиром. В 2005 году он на правах аренды перешёл в «Сан-Франциско», в составе которого выиграл первенство Панамы. В 2007 году Габриэль ездил на просмотры в испанскую «Валенсию» и английский «Манчестер Юнайтед». В том же году он перешёл в колумбийский «Ла Экидад», с которым выиграл Кубок Колумбии. После возвращения в «Чепо» Торрес ещё дважды уходил в аренду в «Атлетико Уила» и «Америку» из Кали.

В 2011 году Габриэль перешёл в венесуэльский клуб «Самора». 14 августа в поединке против «Туканес» он дебютировал в венесуэльской Примере. В этой же встрече он забил свой первый гол. В сезоне 2012/2013 Торрес помог команде выиграть чемпионат и с 20 мячами стал его лучшим бомбардиром.

Летом 2013 года Габриэль перешёл в американский «Колорадо Рэпидз», подписав контракт по правилу назначенного игрока. 18 августа в матче против «Ванкувер Уайткэпс» он дебютировал в MLS. 6 октября в поединке против «Сиэтл Саундерс» Торрес забил свой первый гол за клуб.

В начале 2016 года он Торрес вернулся в «Самору» и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2016 года Габриэль перешёл в швейцарскую «Лозанну», подписав двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один год. 24 июля в матче против «Грассхоппер» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. 31 июля в поединке против «Туна» Торрес забил свой первый гол за «Лозанну».

В начале 2018 года Габриэль перешёл в чилийский «Уачипато». 18 февраля в матче против «О’Хиггинс» он дебютировал в чилийской Примере. В этом же поединке Торрес забил свой первый гол за «Уачипато». 24 февраля в матче против «Универсидад Консепсьон» он сделал хет-трик.

В начале 2019 года Торрес перешёл в «Универсидад де Чили» за 1,1 млн долларов.

Летом 2019 года Торрес отправился в аренду в эквадорский «Индепендьенте дель Валье» на один год.

Международная карьера 
8 октября 2005 года в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2006 против сборной Тринидада и Тобаго Торрес дебютировал за сборную Панамы. 6 сентября 2006 года в товарищеском матче против сборной Гватемалы он забил свой первый гол за национальную команду. В 2011 году Габриэль принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он дважды сыграл против сборной США.

В 2013 году Торрес во второй раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он помог национальной сборной дойти до финала и стал лучшим бомбардиром турнира забив 5 голов в ворота сборных Мексики, Мартиники и Кубы.

В 2015 году Габриэль стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Гондураса и Тринидада и Тобаго.

В 2016 году Торрес попал в заявку сборной на участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили и Боливии.

В 2017 году Торрес в четвёртый раз принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Мартиники, Никарагуа и Коста-Рики. В поединке против никарагуанцев и мартиникцев Габриэль забил гол.

В 2018 году Торрес принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии и Туниса.

В 2019 году Торрес был включён в состав сборной Панамы на Золотой кубок КОНКАКАФ. Во втором матче в групповом раунде против сборной Гайаны забил гол на 86-й минуте и вместе с командой добился победы со счётом 4:2.

Голы за сборную Панамы

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион Панамы (1): Апертура 2006
  Обладатель Кубка Колумбии (1): 2008
  Чемпионат Венесуэлы — 2012/2013
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019
 Серебряный призёр Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2013
 Бронзовый призёр Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2015

Индивидуальные
 Лучший бомбардир чемпионата Панамы (9 голов) — Клаусура 2007
 Лучший бомбардир чемпионата Венесуэлы (20 голов) — 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Posso Futbol

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Чепо»
Игроки ФК «Сан-Франциско»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Самора» Баринас
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «УНАМ Пумас»